Торго́вая у́лица (укр. Торгова вулиця) — одна из старейших улиц Мариуполя. В настоящее время носит историческое название (полученное улицей 28 сентября 1876 года), в 1924—1991 годах была переименована и носила название III Интернационала. Расположена перпендикулярно центральной улице города — проспекту Мира. Торговая начинается тупиком южнее Итальянской улицы и заканчивается вблизи центра района Правого берега у улицы Верхние Аджахи.

На своём пути пересекает следующие улицы:

 Итальянская улица
 Георгиевская улица
 проспект Мира
 Николаевская улица
 Митрополитская улица
 Кузнечный переулок (по нечётную сторону)
 Фонтанная улица (по чётную сторону)
 Евпаторийская улица
 Каффайская улица
 Банный спуск (по нечётную сторону)
 Готфейская улица (по чётную сторону)
 Карасёвская улица
 бульвар Шевченко
 Марьинская улица
 Успенская улица
 Кальмиусский переулок
 Кальмиусская улица
 переулок Левицкого
 улица Левицкого
 Заводской переулок
 улица 10-го Сентября

От Георгиевской улицы до Митрополитской улицы преобладает многоэтажная застройка, на остальном протяжении преимущественно одноэтажная жилая застройка, частично — промышленная и складская территория. До 1960-х годов имела магистральное значение, являлась одной из центральных улиц города. С марта 1971 года от проспекта Мира до бульвара Шевченко проложена троллейбусная линия на Левый берег.

Ссылки 
История Торговой улицы.
 Торговая улица // Мариуполь. Былое / С. Буров. — Мариуполь : Сигма-ТВ, 2003. — 468 c.

Улицы Мариуполя